Дуала може стосуватися:

 Дуала — друге за значенням місто в Камеруні.
 Дуала — західно-бантуський народ у Камеруні.
 Дуала — одна з мов банту, якою розмовляє народ дуала.